Then & Now — перша збірка англійської групи Asia, яка була випущена 14 серпня 1990 року.

Композиції 
 Only Time Will Tell - 04:46
 Heat of the Moment - 03:52
 Wildest Dreams - 05:10
 Don't Cry - 03:40
 The Smile Has Left Your Eyes - 03:14
 Days Like These - 04:05
 Prayin' 4 a Miracle - 04:22
 Am I in Love? - 04:24
 Summer (Can't Last Too Long) - 04:16
 Voice of America - 04:18

Джерела 
 Then & Now  allmusic
 Then & Now  last.fm

Альбоми Asia